Новоникола́евка () — посёлок городского типа, входит в Дружковский городской совет Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 118 человек. Почтовый индекс — 84297. Телефонный код — 6267. Код КОАТУУ — 1411745800.

Местный совет 
84291, Донецька обл., Дружківська міськрада, смт. Райське, вул. Дорошенко, 1

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Дружковского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области